Beredskabsstyrelsen Højskolen i Snekkersten tilbyder beredskabs- og ledelsesmæssig uddannelse af chefer, ledere og medarbejdere fra redningsberedskabet, politiet og andre myndigheder med beredskabsopgaver. Herudover anvendes skolen også af ansatte og ledere fra private organisationer og virksomheder med tilknytning til beredskabsområdet.

Højskolen kerneområder er forebyggelse af ulykker og katastrofer, herunder risikostyring, krisestyring, beredskabsplanlægning, krisekommunikation og medietræning, totalforsvarssamarbejde samt internationalt nødhjælpsarbejde. En stor del af skolens kurser er et led i Redningsberedskabets Chef- og Lederuddannelse, men herudover udbyder skolen også en række andre kurser og temadage om aktuelle beredskabsemner, herunder uddannelsesvirksomhed for bl.a. Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Som følge af fraflytningen af Bernstorff Slot er de beredskabspsykologiske kurser henlagt til skolen pr. marts 2008.

Skolen er endvidere én af to skoler i Oresund Emergency Management College (OEMC).

En stor del af skolens kurser er et led i Redningsberedskabets Chef- og Lederuddannelse., men herudover udbyder skolen også en række andre kurser og temadage om aktuelle beredskabsemner.

Udvikling er et kodeord for skolen. Derfor bliver der også lagt stor vægt på at forny og udvikle uddannelsestilbuddet, serviceniveauet og de fysiske rammer – vel at mærke uden at det går ud over den særlige ånd og atmosfære, der altid har kendetegnet skolen. I praksis foregår udviklingen på uddannelsessiden gennem deltagelse i udviklingsprojekter og i et tæt samarbejde med en lang række myndigheder, organisationer og virksomheder. Herudover har skolen et stort netværk af eksterne undervisere, der til daglig arbejder som eksperter på de enkelte fagområder.

Skolen råder over flere undervisnings- og mødelokaler, der alle er udstyret med tidssvarende IT- og undervisningsudstyr.

Højskolen er én af Beredskabsstyrelsens to skoler. Sammen med Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev udbyder Højskolen kurser inden for fem hovedområder: Ledelse og organisation, Operation, Forvaltning, Forebyggelse samt Pædagogik og uddannelse.

Kilder 

Uddannelsesinstitutioner i Danmark